Esistono più comuni francesi con questo nome

Montchamp – Calvados
Montchamp – Cantal